Schnabl ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Schnabl (* 1985), slowenische Autorin und Journalistin
 Christa Schnabl (* 1964), österreichische Theologin
 Franz Schnabl (* 1958), österreichischer Politiker und ehemaliger Polizist
 Friedrich Schnabl (1842–1917), 
 Gerhard Schnabl (* 1939), deutscher Gitarrenbauer
 Gunther Schnabl (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jacob Schnabl (1832–1909), böhmisch-österreichischer Zigarettenpapierfabrikant 
 Johann Andreas Schnabl (1838–1912), deutsch-polnischer Insektenkundler
 Johann Nepomuk Schnabl (1853–1900), deutscher Botaniker
 Josef Schnabl (1868–1937), österreichischer Zigarettenpapierfabrikant und Psychiater 
 Karl Schnabl (* 1954), österreichischer Skispringer
 Katja Sturm-Schnabl (* 1936), österreichische Sprach- und Literaturwissenschaftlerin
 Leo Schnabl (1870–1925), österreichischer Zigarettenpapierfabrikant 
 Leopold Schnabl (1846–1890), mährisch-österreichischer Optiker, Augenarzt und Konsul von Argentinien in Österreich-Ungarn
 Moritz Schnabl (1814–1892), mährisch-österreichischer Kaufmann und Likörfabrikant 
 Nico Schnabl (* 1996), deutscher Handballspieler
 Philipp Schnabl (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Siegfried Schnabl (1927–2015), deutscher Sexualaufklärer
 Susanne Schnabl (* 1980), österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Wilhelm Schnabl (1904–1990), österreichischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Schnabel (Begriffsklärung)